Ziemons ich der Familienname für folgende Personen:

 Karl Ziemons, deutscher Physiker und Professor für Medizinische Physik an der Fachhochschule Aachen
 Kristina Ziemons (* 1984), deutsche Triathletin und Duathletin  sowie mehrfache Deutsche Meisterin
 Michael Ziemons (* 1976) ist ein deutscher Pädagoge